Покровская башня (Новгородский детинец)
 Покровская башня (Псков)